Maria Ciobanu ist der Name folgender Personen:

* Maria Ciobanu (Sängerin) (* 1937), rumänische Folkloresängerin
 Maria Ciobanu (Politikerin) (* 1953), moldauische Politikerin
 Maria Ciobanu (Diplomatin) (* 1958), rumänische Diplomatin
 Maria Ciobanu (Biathletin), moldauische Sommerbiathletin